Bystrická dolina může být:

 Bystrická dolina (Kysuce) – dolina na Kysucích
 Bystrická dolina (Velká Fatra) – dolina ve Velké Fatře

Reference